Román József (1781–?) verbunkos dudajátékos
Román József (1908–1970) magyar orvos, egészségügyi miniszter, kórházigazgató
Román József (1913–2008) művészeti író, esztéta (1913-2008)